Luiza Gega – mezzofondista e siepista albanese
 Ornel Gega – ex rugbista a 15 italiano
 Skënder Gega – allenatore di calcio ed ex calciatore albanese